Кулдин — русская фамилия. Известные носители:
 Кулдин, Евгений Львович (род. 1977) — российский дзюдоист.
 Кулдин, Леонид Григорьевич (1908—1942) — советский военачальник, полковник авиации.